Línea 132 puede referirse a:

 Línea 132 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 132 de colectivos de Rosario.
 Línea 132 de autobuses de Madrid.